Municipio de Mapleton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mapleton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Mapleton (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Mapleton (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.